Wiedereinstieg steht für:

 Beruflicher Wiedereinstieg
 Wiedereinstieg (Kanusport), den Wiedereinstieg nach einer Kenterung im Kanusport.

Siehe auch:

Wiedereintritt, Einstieg, Reentry